Ideas políticas puede referirse a: 

Doctrinas políticas o corriente política
Ideología
Ideología política
Proyecto político (diseño político, estrategia política, táctica política -proyecto, diseño, estrategia, táctica-)
Programa político (programa electoral, programa)
Posición política (espectro político, movimientos políticos)
Literatura política
Filosofía política
Doctrina de política exterior
Historia de las ideas políticas